Personen
 zonder voorvoegsel:
Allie Haze (1987), een Amerikaans pornoactrice en model
Blac Haze, een Amerikaanse rapper
Daizee Haze (1983), een Amerikaanse worstelaarster
Jenna Haze (1982), een Amerikaanse pornoactrice
Maria Theresia Haze (1792-1876), Belgische stichtster van de congregatie van de Dochters van het Kruis van Luik
Theo Haze (1903-1972), Nederlandse spion en verzetsstrijder

 met voorvoegsel:
Anna de Haze (1690-1761), vrouwe van Stabroek, de Heerlijkheid Mijnden en Oud- en Nieuw-Loosdrecht
Jeronimo de Haze (1651-1725), Nederlandse koopman, burgemeester van Amsterdam, en bewindvoerder van de VOC
Rachel de Haze (1991), Nederlandse handbalster

Overige

Haze, de NAVO-codenaam van de Mil Mi-14-transporthelikopter
Haze (videospel), een videospel van Free Radical Design
Haze (film), een film uit 2005
Haze (band), een muziekband
Haze (beek), een zijriviertje van de Ourthe in België
HaZe, een windowmanager
Haze, Purple Haze en Silver Haze, wietsoorten